Pinhal (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Pinhal (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul